Bhadravati (Shimoga)
Bhadravati (Chandrapur)